Astrochalcis lymani är en ormstjärneart. Astrochalcis lymani ingår i släktet Astrochalcis och familjen medusahuvuden. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Medusahuvuden
lymani